Лінна Ірбі  — американська легкоатлетка, що спеціалізується на бігу на короткі дистанції, олімпійська чемпіонка 2020 року.

Кар'єра

Примітки

Посилання 
 

бігуни на короткі дистанції США
олімпійські чемпіони США
бронзові олімпійські медалісти США
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020